Högsta förvaltningsdomstolen kan avse:

Högsta förvaltningsdomstolen (Finland)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige)
Högsta förvaltningsdomstolen (Tyskland)